Partit de les Forces Democràtiques, partit polític de Moldàvia
 Pantalla principal de vol (del seu nom en anglès Primary Flight Display), instrument de navegació aèria dedicat a mostrar la informació de vol
 Comparador de fase (del seu nom en anglès Phase Frequency Detector), sistema electrònic que compara les fases de dos senyals
 Professional Disc, format de gravació en disc òptic desenvolupat per Sony